Roomanmolen (Sint-Gillis-Waas)
 Roomanmolen (Belsele)